Roes (bewustzijn)
Roes (Eifel), een gemeente in Duitsland
Roes (volk) (Русь) of 'Rus', de benaming van een volk in vroegmiddeleeuws Oost-Europa
Land van de Roes, het gebied waar dit volk woonde
Kanaat van Roes, een staat in het noorden van het huidige Rusland van begin 9e eeuw tot halverwege de 10e eeuw
Kievse Rijk, het belangrijkste rijk van de Roes
Roes (televisieserie)
Roes (geslacht), een Nederlands patriciërsgeslacht
Roes (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Roes
Hendrik Roes, een Nederlandse pastoor